George Foot Moore – storico, teologo e semitista statunitense
 John Foot – storico britannico
 Michael Foot – politico, giornalista e scrittore britannico
 Philippa Ruth Foot – filosofa inglese